Rivington bezeichnet:

 Rivington (Lancashire), Ort in England
 Rivington Reservoirs, die Stauseen des Upper Rivington Reservoir und Lower Rivington Reservoir, in Lancashire, England

Rivington ist der Familienname folgender Personen:

 James Rivington (1724–1802), britisch-amerikanischer Journalist und Herausgeber
 Luke Rivington (1838–1899), englischer Priester und Autor